Justin Pogge (né le  à Fort McMurray en Alberta, Canada) est un gardien de but canadien de hockey sur glace professionnel.

Biographie 
En 2005-2006, alors qu'il évolue avec les Hitmen de Calgary de la Ligue de hockey de l'Ouest, il remporte le Trophée commémoratif des quatre Broncos en tant que meilleur joueur de la saison. Repêché par les Maple Leafs de Toronto au 90e rang lors du repêchage de 2004, il est échangé , le , avec un choix de repêchage, aux Hurricanes de la Caroline en retour d'Aaron Ward.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2003-2004|| Cougars de Prince George||LHOu ||44 ||17 ||18 ||2 || || 107||2,83 ||90,0||3 ||11 || -||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|-
| 2004-2005|| Cougars de Prince George||LHOu ||24 ||10 ||9 ||2 || || 56||2,80 ||89,1||4 ||0 ||-||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|-
| 2004-2005 || Hitmen de Calgary||LHOu ||29 ||14 ||12 ||3 || || 66||2,29 ||91,7||2 ||0 ||12 || 7||5 || 742 || 24 ||1,94 ||92,8 ||1 || 
|-
| 2005-2006|| Hitmen de Calgary ||LHOu ||54 ||38 ||10 ||6 || || 93||1,72 ||92,6||11 ||18 ||13 || 7||5 || 802 || 34 ||2,54 ||91,1 ||2 ||8 
|-
| 2006-2007|| Marlies de Toronto||LAH ||48 ||19 ||25 ||2 || || 142||3,03 ||89,6||3 ||4 || 0|| -|| -|| - || - || -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Marlies de Toronto ||LAH ||41 ||26 ||10 ||4 || || 94||2,34 ||90,8||4 ||22 ||4 || 1||1 ||  || 6 ||2,09 ||91,8 ||0 ||4 
|-
| 2008-2009|| Maple Leafs de Toronto||LNH ||7 ||1 ||4 ||1 ||372 || 27||4,35 ||84,4||0 ||0 || -||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|-
| 2008-2009|| Marlies de Toronto ||LAH ||53 ||26 ||21 ||5 || || 142||2,70 ||90,0||0 ||10 ||5 || 2||3 || 304 || 16 ||3,15 ||90,1 ||0 ||6 
|- 
| 2009-2010|| Rampage de San Antonio|| LAH ||23 ||12 ||7 ||3 || || 57||2,57 ||92,0||1 ||8 ||-||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|-
| 2009-2010 || River Rats d'Albany ||LAH ||4 ||1 ||0 || 2 ||199 || 8||2,41 ||92,8||0 ||0 ||-||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|- 
| 2009-2010|| Condors de Bakersfield|| ECHL ||9 ||6 ||2 ||0 ||491 || 22||2,69 ||90,2||1 ||4 ||-||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|-
| 2010-2011||Checkers de Charlotte ||LAH ||48 ||22 ||18 || 4 || || 136||3,12 ||90,7||0 ||56 ||4 || 1||1 ||155 || 12 ||4,65 ||80,3 ||0 ||0  
|- 
| 2011-2012|| Pirates de Portland|| LAH ||37 ||14 ||13 ||4 || || 101||3,07 ||89,0||0 ||6 ||-||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|-
| 2012-2013|| AS Renon || Série A||44 ||29 ||15 ||6  ||2 629 ||104 ||2,37 ||92,5 ||6 ||14 ||7 ||  || || ||  || 2,52|| 92,3|| ||
|-
| 2013-2014 || BIK Karlskoga || Allsvenskan||51 ||29 ||22 ||0  ||3 086 ||111 ||2,16 ||92,0 ||8 ||12 || 6||  || || ||  || 3,46|| 83,1|| ||
|-
|2014-2015|| Färjestad BK || SHL||30 ||13 ||13 ||0  ||1 641 ||55 ||2,01 ||92,6 ||4 ||6 || 1||  || || ||  ||3,92 ||82,6 || ||
|-
| 2015-2016 || Färjestad BK || SHL ||26 ||14 ||12 ||0  ||1 512 ||53 ||2,10 ||92,2 ||1 ||4 ||4 ||  || || ||  || 2,07|| 93,3|| ||
|-
| 2016-2017 || HC Slovan Bratislava || KHL||23 ||7 ||13 ||1  ||1 192 ||62 ||3,12 ||90,3 ||0 ||18 ||-||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|-
| 2017-2018 || Rögle BK || SHL ||32 ||13 ||18 ||1  ||1 793 ||96 ||3,21 ||89,7 ||1 ||8 ||-||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|-
| 2018-2019 || Rögle BK || SHL||37 ||18 ||17 ||0  ||2 097 ||89 ||2,55 ||91,1 ||1 ||8 || 2||  || || ||  ||3,65 || 86,9|| ||
|-
| 2019-2020 || Södertälje SK || Allsvenskan ||10 || || ||  || || ||2,38 ||90,5 || || || -||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|-
| 2019-2020 || Eisbären Berlin || DEL ||17 || || ||  || || ||2,33 ||91,9 || || || -||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|-
| 2020-2021 || Kölner Haie || DEL ||21 || 8|| 11 || 0 || || ||3,08 ||90,4 ||2 || || -||-  || -|| -|| - ||- ||- || -||-
|-
| 2021-2022|| Kölner Haie || DEL ||  || 

|| 7||1 ||4 || 1  ||372 ||27 ||4,35 ||84,4||0 ||0 || || || ||  ||  || || || ||

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur de l'AS Renon
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Eisbären Berlin
Naissance à Fort McMurray
Joueur des Kölner Haie